Saint-Nabord et Saint-Nabor sont des toponymes faisant référence à un saint italien de Milan du  dont des reliques ont été déposées en France : Saint Nabor ou Nabor. 

Nabor est donc également un prénom faisant référence à ce saint, notamment chez des personnalités mexicaines.

Saint chrétien 
 Saint Nabor, ou Nabor, un légionnaire chrétien de l’armée de Maxence martyrisé sous Dioclétien le , sur l'ordre du préfet Aurelius, dont les reliques sont liées à plusieurs villes qui portent ce nom, notamment Saint Avold en Moselle dont le premier nom était Saint-Nabor

Personnalités portant le prénom Nabor 
  (1911-1967), un ingénieur mexicain et recteur de l'Université nationale autonome du Mexique. Il a donné son nom au cratère Carrillo sur la lune
  (1990-), un judoka mexicain, médaillé aux Jeux Panaméricains de 2011

Toponymes liés au saint 

 Saint Nabor, le premier nom de la commune française de Saint Avold en Moselle où les reliques de saint Nabor ont été déposées
 Saint-Nabor, une commune française située dans le département du Bas-Rhin, où une partie des reliques de saint Nabor a pu transiter
 Nousseviller-Saint-Nabor, une commune française du département de la Moselle
 Saint-Nabord, une commune française située dans le département des Vosges
 Saint-Nabord-sur-Aube, une commune française dans l'Aube

Industrie 
Carrières d'Ottrott-Saint-Nabor, des carrières de roche situées au pied du mont Sainte-Odile, à la limite de Ottrott et de Saint-Nabor, deux communes du Bas-Rhin

Édifices religieux liés au saint 
 L'Abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold de Saint-Avold en Moselle
 L'Église Saint-Nabor de Nousseviller-Saint-Nabor dans le Bas-Rhin
 L’Église Saint-Nabor de Colombey, un petit édifice religieux en ruine de la commune de Coincy, à 40 km de Saint-Avold en Moselle
 Église Saints-Gorgon-et-Nabor, l'église de la commune de Pouxeux dans le Vosges, qui jouxte la commune de Saint-Nabord dans les Vosges
 L'Église Saints-Nabord-et-Gorgon de la commune de Saint-Nabord dans les Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument